Гельфер () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гельфер, Исраэль (род. 1945) — израильский шахматист.
 Гельфер, Михаил Ефимович (род. 1934) — советский архитектор.
 Гельфер, Саломея Максимовна (1916—2011) — советский архитектор.